Соса има више значења:

 Соса
 Соса (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Соса (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Соса (Чигнаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику